Kovács lub Kovacs - nazwisko węgierskie, znaczy "kowal". Drugie co do popularności po Nagy. W 1998 roku nosiło je 228 274 osób na Węgrzech i pewna liczba poza tym krajem.
 Ágnes Kovács - węgierska pływaczka
 Antal Kovács - węgierski judoka
 Béla Kovács - węgierski polityk
 Greg Kovacs - amerykański kulturysta
 István Kovács - węgierski historyk, dyplomata
 Kálmán Kovács - węgierski piłkarz
 Katalin Kovács - węgierska kajakarka
 László Kovács
 Pál Kovács - węgierski szermierz
 Stefan Kovács

Węgierskie nazwiska